Die Connecticut Open 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in New Haven, Connecticut. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 19. bis 25. August 2018 statt.

Titelverteidigerinnen waren Daria Gavrilova im Einzel und die Paarung Gabriela Dabrowski/Xu Yifan im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Connecticut Open 2018 fand vom 17. bis 19. August 2018 statt.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in New Haven (Connecticut)